Ивашкя́вичюс () — литовская фамилия. 

Известные носители:
 Ивашкявичюс, Кястутис (род. 1985) — литовский футболист.
 Ивашкявичюс, Марюс (род. 1973) — литовский прозаик, драматург, киносценарист, режиссёр.
 Ивашкявичюс, Юозас (род. 1943) — литовский врач анестезиолог, реаниматолог, хабилитированный доктор биомедицинских наук.

См. также 
 Ивашкевич